Зачёт Кубка мира по биатлону 2013/2014 по спринтерским гонкам.

Сначала было решено провести в Контиолахти смешанную эстафету, но IBU приняло решение заменить её на второй спринт.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по спринтерским гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по спринтерским гонкам (женщины) на сайте IBU

Спринт